Een verkeersweg:
 N749 (Frankrijk)
 N749 (Nederland), zie Provinciale weg 749

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing